Историко-литературный музей города Пушкина — государственный музей в городе Пушкине.

История 
Музей был создан на базе краеведческих экспозиций, которые существовали с 1970 года. 

28 июля 1986 года Ленинградский горисполком принял решение о создании Пушкинского краеведческого музея в качестве филиала Государственного музея истории Ленинграда.

Музею было передано историческое здание в центре города, построенное в 1820–1821 годы архитектором В. П. Стасовым для Царскосельской полиции.

В 1996 году распоряжением мэра Санкт-Петербурга музей обрел самостоятельность и стал называться «Краеведческий музей города Пушкина». В 2002 году он был преобразован в Санкт-Петербургское государственное учреждение «Историко-литературный музей города Пушкина», а с 2011 года – в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Историко-литературный музей города Пушкина».

В 2009 году в ведение музея передан памятник федерального значения «Кордегардии Московских ворот в Царском Селе».

Фонды, экспозиция 
В настоящее время музей насчитывает свыше 25 000 предметов основного и научно-вспомогательного фондов, разделённых на коллекции: документов, фотографий, редкой книги, графики, быта, нумизматики, живописи и скульптуры. Ответственными хранителями ведется работа по изучению и научному описанию предметов.

Экспозиция музея создана на основе документов, фотографий, произведений изобразительного искусства и предметов быта рассказывает о прошлом Царского Села (с 1918 года – Детского Села, с 1937 года – города Пушкина), событиях в годы Великой Отечественной войны.

Директора 
 В 1996–2015 гг. Давыдова Наталья Алексеевна
 В 2015–2016 гг. Смирнов Александр Валерьевич
 В 2017–2022 гг. Петрова Наталья Викторовна
 В 2022 – наст. время Лермонтова Елена Николаевна

Примечания 

Музеи Санкт-Петербурга
Пушкин (город)
Краеведческие музеи России
Литературные музеи России
Литературные музеи Санкт-Петербурга